Шима́нская — фамилия, женский вариант фамилии Шима́нский. Известные носительницы:

 Шиманская, Анна Ивановна (1915—1973) — Герой Социалистического Труда (1954).
 Шиманьская, Беата (род. 1938) — польский историк философии, писательница и поэтесса.
 Шиманская, Вера Владимировна (род. 1981) — российская гимнастка.
 Шиманская, Зорика (1903—1954) – польская киноактриса.
 Шиманская, Марина Мечиславовна (Марыся Шиманьская; род. 1955) — советская и испанская актриса театра и кино.
 Шиманская, Станислава Михайловна (1920—2015) — советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украинской ССР.
 Шиманская, Тамара Николаевна (род. 1948) — советская гребчиха-байдарочница.